Дин — многозначный термин, а также личное мужское имя и фамилия.

 Дин — китайский сосуд, треножник.
 Дин — название гексаграммы ䷱ «жертвенный треножник».
 Дин — многозначный иудейский термин, означающий «довод», «суд», «закон», «обычай» и др.
 Дин («суд») — в каббале одна из 10 сфирот.
 Дин — многозначный исламский термин, которым обозначают «суд», «воздаяние», «веру», «смирение» и т. п.

Топоним
 Дин — лес в Великобритании.
 Дин — древнее скандинавское название реки Западная Двина.

Прочее
 «Дин» — мощный тропический циклон (2007).
 Дин — раунд (уровень) телеигры «Пойми меня».

Фамилия 
 Дин, Агнесс (род. 1983) — английская модель и актриса.
 Дин, Бретт (род. 1961) — австралийский композитор и альтист.
  (1888—1978) — английский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер; отец Уинтона Дина.
  (1928—2006) — английский музыковед.
  (1867—1928) — ихтиолог, палеонтолог, специалист по средневековым доспехам.
 Дин, Говард (род. 1948) — американский политик и врач из штата Вермонт.
 Дин, Джеймс (1931—1955) — американский актёр.
 Дин, Джеймс (род. 1986) — американский порноактёр.
 Дин, Джефф (род. 1968) — американский учёный в области информатики и программист.
 
 Дин, Дикси (1907—1980) — английский футболист.
 Дин, Кристиан (род. 1993) — американский футболист.
 Дин, Кристофер (род. 1959) — британский фигурист.
  — профессор истории и французского языка.
 Дин, Лорен (имя при рождении Лорен Дин Джовичич; род. 1969) — американский телевизионный и киноактёр.
 Дин, Мадлен (род. 1959) — американский политик.
 Дин, Майк (род. 1968) — английский футбольный арбитр.
 Дин, Марк (род. 1957) — американский изобретатель и инженер в области компьютеров.
 Дин, Мешач (1870—1916) — английский футболист, правый полузащитник.
 Дин, Миллвина (1912—2009) — англичанка, которая была последней из выживших пассажиров «Титаника» и его самой юной пассажиркой.
 Дин, Патрик (1909—1994) — британский юрист и дипломат.
  (1738—1789) — американский бизнесмен, политик и дипломат. Сторонник американской независимости, делегат Континентального конгресса и первый дипломатический представитель США во Франции.
 Дин, Стивен (род. 1968) — современный французский художник.
 Дин, Тасита (род. 1965) — современная британская художница.
 Дин, Томас (род. 2000) — британский спортсмен, пловец.
 Дин, Уилли (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.
 
  (1916—2013) — английский музыковед, исследователь творчества Генделя, сын Бэзила Дина.
 Дин, Уолтер (1854—1912) — американский художник-маринист.
 Дин, Фрэнсис (более известна под фамилией Дрейк; 1912—2000) — американская актриса.
 Дин, Чарльз Энтони (1796—1848) — британский изобретатель, инженер, пионер в области водолазного снаряжения.
 Дин, Шеймас (1940—2021) — ирландский писатель, критик, литературовед.
 Дин, Элтон (1945—2006) — британский джазовый музыкант, известный по выступлениям в составе Soft Machine.
 
 Дин, Эстер (род. 1982) — американская певица, автор песен, рэпер и музыкальный продюсер.
 
 Составная фамилия
 Равнопольская-Дин, Анна-Мария Йорданова — болгарская арфистка.

 ад-Дин, эд-Дин
 Тадж эд-Дин аль-Хасани (1885—1943) — сирийский политический деятель.
 Имад ад-Дин Занги (1087—1146) — сельджукский военачальник.
 Рашид ад-Дин (1247—1318) — персидский государственный деятель.
 Салах ад-Дин (1138—1193) — султан Египта и Сирии.
 Хайр-ад-Дин Барбаросса (1475—1546) — турецкий флотоводец.

Персонажи 
 Дин Винчестер — персонаж телесериала «Сверхъестественное».
 Дин Гиор (Длиннобородый Солдат) — персонаж из сказок о Волшебной стране.
 Эдди Дин — герой саги о Темной Башне.

См. также 
 
 Бейт-дин — еврейский религиозный суд.
 Дина
 
 Dean Guitars

Примечания